

Patronyme 

 Bobby Almond (1951-), footballeur néo-zélandais ;
 David Almond (1951-), écrivain britannique ;
 Marc Almond (1957-), chanteur anglais ;
 Morris Almond (1985-), joueur de basket-ball américain ;
 Paul Almond (1931-), réalisateur, producteur et scénariste canadien.

Prénom 
Almond est un prénom.

Toponyme 

 Almond, ville du comté d'Allegany, dans l'État de New York ;
 Almond, village des comtés d'Allegany et Steuben, dans l'État de New York.

Autres 
 Mark-Almond, groupe de jazz, blues et folk britannique des années 1970
 Formation Almond, formation géologique du Wyoming

Homonymie de patronyme